Петрушківська сільська рада — Київська область, Києво-Святошинський район
 Петрушківська сільська рада — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район